Die Bardsragujn chumb 2019/20 war die 28. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. August 2019 und endete am 14. Juli 2020. Vom 12. März 2020 bis 22. Mai 2020 ruhte der Spielbetrieb aufgrund der COVID-19-Pandemie in Armenien.

Meister wurde Titelverteidiger Ararat-Armenia.

Modusänderungen 
Die zehn Mannschaften spielten im Gegensatz zur Vorsaison zunächst jeweils zweimal gegeneinander. Die ersten sechs Teams erreichen danach die Meisterrunde, während die letzten vier Klubs gegen den Abstieg spielen.

Vereine 
Vor Saisonbeginn änderte FC Arzach Jerewan seinen Namen in FC Noah Jerewan und FC Banants Jerewan in FC Urartu Jerewan.

Vorrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20